Николай Александрович Беклемишев (18 марта 1851 — 30 июня 1913, Усть-Нарва) — вице-адмирал русского императорского флота.

Биография 
 1871 — Вступил в службу.
 1873 — Окончил Морской кадетский корпус, мичман.
 1877 — Лейтенант.
 1886 — Старший офицер клипера «Разбойник».
 1887 — Капитан 2-го ранга.
 1890 — Командир парохода «Силач».
 1891 — Командир транспорта «Артельщик».
 1892 — Командир броненосца береговой обороны «Броненосец».
 1894 — Командир учебного судна «Моряк».
 1895 — Командир мореходной канонерской лодки «Сивуч».
 1895 — Командир крейсера 2-го ранга «Крейсер».
 1896 — Капитан 1-го ранга.
  года назначен командиром крейсера 1-го ранга «Генерал-адмирал».
 1899 — Командир эскадренного броненосца «Наварин».
 1902 — Командир 19-го Балтийского флотского экипажа.
 1903 — Контр-адмирал. Младший флагман 2-й флотской дивизии.
 1905 — Командующий 2-м Отдельным отрядом судов Тихого океана, образованным для закупки в Аргентине и Чили кораблей взамен утраченных в русско-японскую войну.
 1905 — Командующий Практическим отрядом Балтийского моря.
 20 июля 1906 — Тяжело ранен в Кронштадте, во дворе казарм 2-й флотской дивизии, восставшими матросами сводной роты 11, 16 и 20 экипажей.
 Февраль-ноябрь 1907 — Младший флагман Балтийского флота.
 1907 — И. д. старшего флагмана Балтийского флота.
 1907 — Член Александровского комитета раненых
 1909 — Вице-адмирал.

Похоронен на Новом кладбище ().

Семья 
Отец — Александр Петрович Беклемишев (июнь 1824 — 1.8.1877)

Жена — Мария Александровна Хартулари (? — после 1917);
 дочь — Нина (1882—1942, Уфа); замужем за Гавриилом Алексеевичем Епанчиным (22.11.1863 — 21.11.1933, Ленинград), генерал-майором, сыном Алексея Павловича Епанчина (1823—1913), адмирала.
 внук — Алексей Гаврилович Епанчин (10.2.1903 — 1942), выпускник Ленинградского технологического института, инженер.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1890)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1890) за 20 кампаний
 Орден Святой Анны 2-й степени (1894)
 Медаль в память царствования императора Александра III (1896)
 Медаль в память священного коронования императора Николая II (1898)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1901)
 Медаль в память военных событий в Китае в 1900—1901 гг. (1902)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1906)
 Медаль в память Русско-японской войны 1904—1905 гг. (1906)
 Золотой знак окончания курса Морского корпуса (1910)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1911).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Морского кадетского корпуса